Го́рка — возвышение на местности, холм, существуют многочисленные топонимы (см. ниже). Также:
 Горка — основной элемент изображения пейзажа в православной иконописи.
 Горка — фигура пилотажа.
 Горка сортировочная — вид железнодорожного сортировочного устройства.
 «Горка» — карточная игра.
 «Горка» — модель горно-штормового костюма, специальное обмундирование, созданное для горных формирований.
 Горка — предмет мебели, разновидность застеклённого шкафа.
 Детская горка — сооружение с гладким наклонным спуском и лесенкой для развлечения и развития детей.

Антропоним 
 Горка — испанское мужское имя баскского происхождения.

Топоним

Белоруссия 
Гродненская область
 Горка — деревня в Дятловском районе

Минская область
 Горка — деревня в Солигорском районе.

Могилёвская область
 Горка — посёлок в Белыничском районе.
 Горка — деревня в Шкловском районе.

Россия 
Архангельская область
 Горка — деревня в Верхнетоемском сельском поселении Верхнетоемского района.
 Горка — деревня в Горковском сельском поселении Верхнетоемского района.
 Горка — деревня в Никольском сельском поселении Вилегодского района.
 Горка — деревня в Павловском сельском поселении Вилегодского района.
 Горка — деревня в Виноградовском районе.
 Горка — деревня в Ухотском сельском поселении Каргопольского района, находится возле населённого пункта Митрофаново.
 Горка — деревня в Ухотском сельском поселении Каргопольского района, находится возле населённого пункта Капово.
 Горка — деревня в Ленском районе.
 Горка — деревня в Няндомском районе.
 Горка — деревня в Коневском сельском поселении Плесецкого района.
 Горка — деревня в Тарасовском сельском поселении Плесецкого района.
 Горка — деревня в Федовском сельском поселении Плесецкого района.
 Горка — деревня в Приморском районе.
 Горка — деревня в Копачёвском сельском поселении Холмогорского района.
 Горка — деревня в Леуновском сельском поселении Холмогорского района.
 Горка — деревня в Матигорском сельском поселении Холмогорского района, находится возле населённого пункта Кушово.
 Горка — деревня в Матигорском сельском поселении Холмогорского района, находится возле населённого пункта Труфаново.
 Горка — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района.

Владимирская область
 Горка — посёлок в Киржачском районе.

Вологодская область
 Горка — деревня в Вепсском национальном сельском поселении Бабаевского района.
 Горка — деревня в Тороповском сельском поселении Бабаевского района.
 Горка — деревня в Березниковском сельском поселении Бабушкинского района.
 Горка — деревня в Миньковском сельском поселении Бабушкинского района.
 Горка — деревня в Рослятинском сельском поселении Бабушкинского района.
 Горка — деревня в Красавинском сельском поселении Великоустюгского района.
 Горка — деревня в Юдинском сельском поселении Великоустюгского района.
 Горка — деревня в Липецком сельском поселении Верховажского района.
 Горка — деревня в Наумовском сельском поселении Верховажского района.
 Горка — деревня в Терменгском сельском поселении Верховажского района.
 Горка — деревня в Бекетовском сельском поселении Вожегодского района.
 Горка — деревня в Мишутинском сельском поселении Вожегодского района.
 Горка — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района.
 Горка — деревня в Сосновском сельском поселении Вологодского района.
 Горка — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Горка — деревня в Грязовецком районе.
 Горка — деревня в Барановском сельском поселении Кадуйского района.
 Горка — деревня в Рукавицком сельском поселении Кадуйского района.
 Горка — деревня в Ферапонтовском сельском поселении Кирилловского района.
 Горка — деревня в Липовском сельском поселении Кирилловского района.
 Горка — деревня в Горицком сельском поселении Кирилловского района.
 Горка — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Горка — деревня в Воробьевском сельском поселении Сокольского района.
 Горка — деревня в Двиницком сельском поселении Сокольского района.
 Горка — деревня в Нестеровском сельском поселении Сокольского района.
 Горка — деревня в Биряковском сельском поселении Сокольского района.
 Горка — деревня в Чучковском сельском поселении Сокольского района.
 Горка — деревня в Житьевском сельском поселении Сямженского района.
 Горка — деревня в Устьрецком сельском поселении Сямженского района.
 Горка — деревня в Спасском сельском поселении Тарногского района.
 Горка — деревня в Тарногском сельском поселении Тарногского района.
 Горка — деревня в Мосеевском сельском поселении Тотемского района.
 Горка — деревня в Погореловском сельском поселении Тотемского района.
 Горка — деревня в Заднесельском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Горка — деревня в Высоковском сельском поселении Усть-Кубинского района.
 Горка — деревня в Лентьевском сельском поселении Устюженского района.
 Горка — деревня в Никольском сельском поселении Устюженского района.
 Горка — деревня в Кумзерском сельском поселении Харовского района.
 Горка — деревня в Разинском сельском поселении Харовского района.
 Горка — деревня в Харовском сельском поселении Харовского района. Код ОКАТО: 19252840011.
 Горка — деревня в Харовском сельском поселении Харовского района. Код ОКАТО: 19252840012.
 Горка — деревня в Шапшинском сельском поселении Харовского района.
 Горка — деревня в Лукинском сельском поселении Чагодощенского района.
 Горка — деревня в Мегринском сельском поселении Чагодощенского района.
 Горка — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района, Воскресенский сельсовет.
 Горка — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района, Дмитриевский сельсовет.
 Горка — деревня в Воскресенском сельском поселении Череповецкого района, Ивановский сельсовет.
 Горка — деревня в Коротовском сельском поселении Череповецкого района.
 Горка — деревня в Тоншаловском сельском поселении Череповецкого района.
 Горка — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района, Сурковский сельсовет.
 Горка — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района, Домозеровский сельсовет.
 Горка — деревня в Ягановском сельском поселении Череповецкого района.
 Горка — деревня в Ершовском сельском поселении Шекснинского района.
 Горка — деревня в Железнодорожном сельском поселении Шекснинского района.
 Горка — деревня в Раменском сельском поселении Шекснинского района.
 Горка — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района.
 Горка — деревня в Чёбсарском сельском поселении Шекснинского района.

Карелия
 Горка — деревня в Кондопожском районе.

Костромская область
 Горка — деревня в Буйском районе.
 Горка — деревня в Кологривском районе.
 Горка — деревня в Макарьевском районе.
 Горка — деревня в Межевском районе.
 Горка — деревня в Солигаличском районе.

Курская область
 Горка — село в Пристенском районе.

Ленинградская область
 Горка — деревня в Бокситогорском городском поселении Бокситогорского района.
 Горка — деревня в Самойловском сельском поселении Бокситогорского района.
 Горка — посёлок в Выборгском районе
 Горка — деревня в Кузёмкинском сельском поселении Кингисеппского района.
 Горка — деревня в Фалилеевском сельском поселении Кингисеппского района.
 Горка — деревня в Кировском районе.
 Горка — деревня в Лодейнопольском районе, Лодейнопольское городское поселение.
 Горка — деревня в Лодейнопольском районе, Доможировское сельское поселение, у деревни Доможирово.
 Горка — деревня в Лодейнопольском районе, Доможировское сельское поселение, у деревни Новинка.
 Горка — деревня в Лужском районе.
 Горка — деревня в Сланцевском районе.
 Горка — деревня в Тихвинском районе.
 Горка — деревня в Тосненском районе.

Новгородская область
 Горка — деревня в Батецком районе.
 Горка — деревня в Волокском сельском поселении Боровичского района.
 Горка — деревня в Прогресском сельском поселении Боровичского района.
 Горка — деревня в Железковском сельском поселении (ранее в Реченском) Боровичского района.
 Горка — деревня в Валдайском районе.
 Горка — деревня на севере Зайцевского сельского поселения Крестецкого района.
 Горка — деревня на юге Зайцевского сельского поселения Крестецкого района.
 Горка — деревня в Кабожском сельском поселении Мошенского района.
 Горка — деревня в Калининском сельском поселении Мошенского района.
 Горка — деревня в Пестовском районе.
 Горка — деревня в Старорусском районе.
 Горка — деревня в Кабожском сельском поселении Хвойнинского района.
 Горка — деревня в Миголощском сельском поселении Хвойнинского района.
 Горка — деревня в Чудовском районе.

Новосибирская область
 Горка — посёлок в Барабинском районе.

Орловская область
 Горка — исчезнувшее село в Новосильском районе.

Псковская область
 Горка — деревня в Добручинской волости Гдовского района, у д. Кюровщина.
 Горка — деревня в Добручинской волости Гдовского района, у д. Хворостово.
 Горка — деревня в Полновской волости Гдовского района.
 Горка — деревня в Самолвовской волости Гдовского района.
 Горка — деревня в Юшкинской волости Гдовского района.
 Горка — деревня в Жижицкой волости Куньинского района.
 Горка — деревня в Назимовской волости Куньинского района.
 Горка — деревня в Невельском районе.
 Горка — деревня в Новоржевском районе.
 Горка — деревня в Островском районе.
 Горка — деревня в Плюсском районе.
 Горка — деревня в Забельской волости Пустошкинского района.
 Горка —  деревня в Пригородной волости Пустошкинского района.
 Горка — деревня в Себежском районе.
 Горка — деревня в Струго-Красненском районе.

Смоленская область
 Горка — деревня в Демидовском районе, упразднена в 2003 г.
 Горка — деревня в Хиславичском районе, упразднена в 1993 г.

Татарстан
 Горка — деревня в Алексеевском районе.

Тверская область
 Горка — деревня в Андреапольском районе.
 Горка — деревня в Бежецком районе.
 Горка — деревня в Бологовском районе.
 Горка — деревня в Весьегонском районе.
 Горка — деревня в Вышневолоцком городском округе.
 Горка — деревня в Кимрском районе.
 Горка — деревня в Краснохолмском районе.
 Горка — деревня в Лесном районе.
 Горка — деревня в Лихославльском районе.
 Горка — деревня в Ручковском сельском поселении Максатихинского района.
 Горка — хутор в Ручковском сельском поселении Максатихинского района.
 Горка — деревня в Труженицком сельском поселении Максатихинского района.
 Горка — деревня в Молоковском районе.
 Горка — деревня в Ботовском сельском поселении Осташковского района.
 Горка — деревня в Залучьенском сельском поселении Осташковского района.
 Горка — деревня в Пеновском районе.
 Горка — деревня в Рамешковском районе, бывшая усадьба Демьяновых.
 Горка — деревня в Сандовском районе.
 Горка — деревня в Григорковском сельском поселении Сонковского района.
 Горка — деревня в Горском сельском поселении Сонковского района.
 Горка — деревня в Петровском сельском поселении Сонковского района.
 Горка — деревня в Пищалкинском сельском поселении Сонковского района.
 Горка — деревня в Торопецком районе.
 Горка — деревня в Спировском районе.
 Горка — деревня в Фировском районе.

Тульская область
 Горка — деревня в Каменском районе.

Ярославская область
 Горка — деревня в Брейтовском районе.
 Горка — деревня в Первомайском районе.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Горка — село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Горка — река на Украине, левый приток Грузского Еланчика.

См. также 
 Горка-Княщинская
 Военная горка
 Вольная Горка
 Красная Горка
 Малая Горка
 Гора (значения)
 Горки